Sloup vévodů z Cambridge, používáno i  vévodů cambridgeských či cambridžských, nazýván též Cambridgeský sloup, v Karlových Varech byl postaven jako upomínka na někdejší hosty lázní. Nalézá se u Mlýnské kolonády na Bernardově skále.

Historie 

Sloup byl vztyčen v sadu na skalnatém ostrohu za tehdejší kolonádou Nového pramene v roce 1834. Je upomínkou na někdejší časté hosty Karlových Varů, vévodu a vévodkyni z Cambridge.

Popis 

Nalézá se při okraji Skalníkových sadů na vrcholu Bernardovy skály na vyzděné kruhové terase. Plůtek na okraji plošiny zajišťuje bezpečnost návštěvníků.

Jde o prostý žulový sloup s toskánskou hlavicí a abakem. Na přední straně sloupu je umístěna černá oválná kartuš, kde je pozlaceným písmem napsáno:

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Karlovy Vary – Skalníkovy sady, svatý Bernard z Clairvaux, Sloup vévodů cambridgeských – článek na stránkách Turistika.cz, autor Pavel Liprt, 2014-03-31 [cit. 2020-01-29]
 Karlovy Vary – sloup vévodů cambridgeských – článek na stránkách Památky a příroda Karlovarska, autor Jaroslav Vyčichlo, 2009-2015 [cit. 2020-01-29]

Pomníky a památníky v Karlových Varech
Postaveno v Česku 1834
Sloupy v Karlovarském kraji